Place Bellecour, een plein in de Franse stad Lyon
 Bellecour (metrostation), een metrostation onder hetzelfde plein